Sauria – gruppo di rettili comprendenti le lucertole
 Sauro – nome maschile
 Sauro – colore del mantello del cavallo
 Sauro (Savar) – insediamento del comune di Sale in Croazia
 Classe Sauro – classe di sottomarini italiani degli anni '70
 Hagwor D. Sauro – personaggio del manga ed anime One Piece

Persone 
 Gastón Sauro – calciatore argentino
 Nazario Sauro – irredentista italiano

Pagine correlate 
Nazario Sauro (disambigua)